Il Partito dell'Unione (in Faroese Sambandsflokkurin, detto anche Partito Unionista) è un partito politico agrario liberal-conservatore delle Isole Fær Øer.  Il partito vuole mantenere l'unione delle isole con la Danimarca. Il 24 ottobre 2015 Bárður á Steig Nielsen è succeduto a Kaj Leo Johannesen come leader del partito.

Risultati elettorali

Note

Collegamenti esterni 
 

Partiti politici faroesi
Partiti liberali conservatori
Partiti liberali